Ayna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ayna (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Ayna (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, lat 38,55, long -2,15), 

Robotskapade Spanienförgreningar